Románia
Vidombák, folyó Erdélyben
Vidombák, település Brassó megyében